Slussen kan syfta på:

 Slussen – en vattenbassäng med varierbart vattenstånd, se sluss
 Slussen (TV-program) – ett TV-program på TV3

Geografiska områden och anläggningar

Stockholm
 Slussen – en trafikplats, en båtsluss och knutpunkt för kollektivtrafik 
 Slussens historia – historiken för Slussenområdet mellan Gamla stan och Södermalm
 Slussen (1935) – den funktionalistiska trafikplatsen uppförd 1935 och riven (huvudsakligen) 2016
 Projekt Slussen – ett byggprojekt påbörjat 2016 för att riva och förnya trafikplatsen och båtslussen i Slussenområdet

Slussar
 Karl Johansslussen – den fjärde slussen i ordningen som anlades på nuvarande Slussenområdet 1935
 Nils Ericsons sluss – den tredje slussen i ordningen som anlades på det nuvarande Slussenområdet 1850
 Christopher Polhems sluss – den andra slussen på det nuvarande Slussenområdet 1755
 Drottning Kristinas sluss – den första slussen på det nuvarande Slussenområdet 1642

Kollektivtrafik
 Slussen (Saltsjöbanan) – Saltsjöbanans ändstation vid Slussen 1936–, stängd 2016 under byggandet av Nya Slussen
 Slussen (tunnelbanestation) – en station på Stockholms tunnelbanas gröna och röda linje vid Slussenområdet 1933/1950–
 Slussen (bussterminal) –  en bussterminal inom trafikplatsen Slussen 1971–

Övriga Sverige
 Slussen, Malmö – ett delområde i stadsdelen Malmö Centrum
 Slussen, Falun – ett område i Falun
 Slussen, Orust – en småort på Orust i Bohuslän
 Södertälje sluss –  en sluss mellan Östersjön och Mälaren

Se även
:Kategori:Slussar